Evacuate the Dancefloor – singel Cascady z 2009
 Evacuate the Dancefloor – album Cascady z 2009